Perica (na ćirilici: Перица) je hrvatsko i srpsko muško i žensko prvo ime, koje postoji i kao prezime.

Osobe s imenom Perica 
 Perica Bukić, hrvatski vaterpolist
 Perica Marošević, američki nogometaš
 Perica Martinović, hrvatska glumica
 Perica Ognjenović, srpska nogometašica
 Perica Purić, srpski folk pjevač
 Perica Radić, srpski nogometaš
 Perica Stančeski, makedonski nogometaš
 Perica Vlašić, hrvatski veslač

Osobe s prezimenom Perica 
 Đuro Perica, hrvatski političar
 Rose Perica Mofford, (Perica je njezino djevojačko prezime, ali poslije udaje ostavila je ga kao srednje ime), bila je guverner Arizone
 Petar Perica, hrvatski katolički svećenik
 Stipe Perica, hrvatski nogometaš
 Vjekoslav Perica, hrvatski pisac i akademik
 Zlatko Perica, hrvatski gitarist

Imena
Prezimena